Bosznia-Hercegovina
Golubići falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Golubići falu Oprtalj községben, Isztria megyében
Golubići falu Szamobor községben, Zágráb megyében